Старогла́довская (; до 2008 года Старогла́дковская) — станица в Шелковском районе Чечни.

Является административным центром и единственным населённым пунктом Старогладовского сельского поселения.

География 
Станица расположена на левом берегу реки Терек к северо-востоку от районного центра станицы Шелковской, на автомобильной дороге  Ставрополь—Крайновка (участок Червлённая—Кизляр). Западнее станицы проходит железнодорожная линия Северо-Кавказской железной дороги (юго-западнее расположен разъезд Старогладковский).

Ближайшие населённые пункты: северо-восточнее — станица Курдюковская, юго-западнее — село Воскресеновское, юго-восточнее — сёла Ургалай и Хамаматюрт (Дагестан). Расстояние (по дороге) до столицы республики города Грозного — 80 километров, до районного центра станицы Шелковской — 14 километров.

К западу от станицы проходят крупные оросительные каналы Наурско-Шелковская ветвь, Шелковской коллектор, Северный коллектор. Их ответвления — каналы Огородный и Телячий — проходят через саму станицу к Тереку. Южнее Старогладовской расположено ещё одно такое ответвление — канал Казинцев. В юго-западном направлении находится цепь из нескольких крупных озёр, с юга на север — Солёного, Большого и Черкасского (Будары). В совокупности они составляют гидрологический памятник природы Урочище Степная жемчужина.

Фауна 
Район станицы Старогладовской — единственное место в России, где, предположительно, водится голопалый геккон Руссова (чему, однако, нет подтверждений уже с 1935 года).

История 
В 1711—1712 годах происходит переселение гребенских казаков с правого на левый берег Терека, формируется Гребенское казачье войско. К тому же времени (1711 год) относятся упоминания о станице Гладковской.

В 1725 году, по некоторым сведениям, началось заселение станиц Курдюковской (Кордюковской), Старогладковской, Червлённой, Щедринской (Щадринской). Эта дата не является бесспорной, так как существуют данные как о более раннем, так и о более позднем возникновении тех или иных казачьих поселений. В частности, основание Старогладковской относят также и к 1735 году.

В 1813 году станица перемещена на 1-2 версты от берега Терека из-за сильных наводнений. Старогладковская входила в Гребенской, а с 1845 года — Кизлярский казачий полк Кавказского линейного казачьего войска. После упразднения Кавказского линейного войска — в Кизлярский отдел Терской области. Кизлярский полк в 1870 году был объединён с Гребенским в рамках Кизляро-Гребенского казачьего полка. В 1851—1854 годах в станице жил и писал свои первые произведения классик русской литературы Лев Толстой. По состоянию на 1874 год в станице было 230 дворов при 1400 жителях, проживали православные и старообрядцы, имелась церковь.

Станица последовательно находилась в составе Терской области, Терской губернии, Дагестанской АССР, Ставропольского края, Грозненской области (Каргалинский район), Чечено-Ингушской АССР.

В 1990-е годы в станице, как и в других населённых пунктах Шелковского района, имели место многочисленные преступления против русскоязычного населения; при этом массовый характер они приняли ещё до начала Первой чеченской войны. Отдельными общественными активистами предпринимались попытки вести список совершённых преступлений:

Станица Старогладовская:

Жариков Матвей Савельевич, ранен автоматной очередью.

Иничкин Николай Евгеньевич, застрелен в своем доме.

Апаренко Зинаида, изнасилована, зверски замучена, надругались над телом.

В конце XX — начале XXI веков произошла трансформация названия станицы. В то время как на топографических картах применяется прежнее название «Старогладковская», встречаются случаи использования варианта «Старогладовская» (прежде всего, местным населением). В 2008 году именно этот вариант был закреплён в качестве официального в законе о создании муниципалитетов в Шелковском районе.

Население 

Национальный состав населения станицы по данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Социальная сфера 
В станице зарегистрировано 570 домохозяйств, имеются электроподстанция, фельдшерско-акушерский пункт, средняя школа, почтовое отделение, дом культуры, библиотека, мечеть.

Достопримечательности 
В Старогладовской находится филиал Национального музея Чеченской Республики — Литературно-этнографический музей Л. Н. Толстого, созданный в память о пребывании Льва Толстого в станице в начале 1850-х годов. Во дворе музея — памятник Толстому (1978 год, скульптор Василий Астапов, лауреат Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина).

Галерея

Известные уроженцы 
 Суханкин, Елеферий Исаакович — советский учёный, инженер-технолог, лауреат Сталинской премии.

В искусстве 
Станица отчасти описана в изданной в 1863 году повести Льва Толстого «Казаки» под названием «Новомлинская».

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Шелковского района
Станицы Терского казачьего войска